Personen
 Bart Hettema, Nederlands journalist
 Hans Monses Hettema (1761-1823), Nederlands politicus
 Hette Wijtze Hettema (1893-1967), Nederlands gezagvoerder koopvaardij en onderscheiden met de Militaire Willems-Orde
 IJsbrand Hettema (1895-1964), Nederlandse arts, propageerde de natuurgeneeswijze
 Auke Hettema (1927-2004), Nederlands beeldhouwer
 Renze Hettema (1927-2008), Nederlands beeldhouwer
 Jan Hettema (1933-2016), Zuid-Afrikaans wielrenner en rallyrijder
 Judit Hettema (1977), Nederlands kunstenaar

 Overig
 Hettema (borg), een borg in de provincie Groningen

Zie ook 
 De Haan Hettema, een adellijk geslacht